Par opposition à plus et par rapport à peu :
 Comparatif de peu
 Suivi d'un complément introduit par que, sert à marquer l'infériorité d'une personne ou d'une chose, comparée à une autre ou à elle-même sous quelque rapport de qualité, de quantité, d'action, etc. : cette pièce est deux fois moins large que longue.
 Suivi de de
Il sera ici dans moins d'une heure.
 Superlatif de peu, sert à marquer le dernier degré de l'infériorité.
C'est le moins qu'on puisse dire.
 Soustraction

Voir aussi
 Signes plus « + » et moins « − »
 Signe plus ou moins « ± »
 Moins !, journal suisse d'écologie politique